California Über Alles — primeiro single da banda estadunidense Dead Kennedys 
Der Himmel über Berlin — filme de 1987 , escrito, produzido e dirigido por Wim Wenders
Über die Brücke geh'n — canção que representou a Alemanha no Festival Eurovisão da Canção 1986
Uber — empresa mundial de serviços de transportes

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema